Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours 
31 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Houston
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en février 1980
Tennis en mars 1980